2. Bundesliga 2007/08 steht für:

 2. Fußball-Bundesliga 2007/08
 2. Frauen-Bundesliga 2007/08